Светляк:

 Светляки () — семейство жуков.
 Светляк — российский сторожевой катер проекта 10410

В литературе:
 «Светляк» — Первый рассказ американского писателя-фантаста  Харлана Эллисона 
 «Светляк в ночи» — сочинение кардинала Джованни Доминичи

См. также 
 Светлячок
 Свечение
 Firefly